Schrötter ou Schroetter est un nom de famille. Pour l'origine et la signification, voir .

Entre autres, Schrötter est le nom de :

 , famille noble prussienne

 Schrötter von Kristelli (famille noble), famille noble autrichienne

Titulaire du nom 

  (1851-1935), peintre et éducateur artistique autrichien

 Anton Schrötter von Kristelli (1802-1875), chimiste et minéralogiste autrichien

 Antonia Schrötter von Kristelli (1828-1916), militante autrichienne des droits des femmes

  (1772-1842), peintre et lithographe autrichien

  (1816-1888), juriste administratif, juge et administrateur de district allemand

  (1899-1986), peintre tchéco-italienne

  (1822-1883), juriste administratif allemand et administrateur de district

 Franz Ferdinand von Schrötter (Franz Ferdinand Schrötter von Kristelli ; 1736-1780), juriste et historien autrichien

  (1862-1944), économiste, historien de l'art et numismate allemand

 Friedrich Leopold von Schrötter (1743-1815), officier et homme politique allemand

  (1650-1717), sculpteur allemand

  (1830-1919), officier et attaché militaire allemand

  (1891-1965), peintre et illustrateur autrichien

  (* 1956), actrice et chanteuse allemande

 Leopold Schrötter von Kristelli (1870-1928), physiologiste et médecin de l'aviation autrichien

 Hugo Schrötter (1856-1911), chimiste autrichien

  (1748-1819), homme politique et chancelier allemand

 Leopold Schrötter von Kristelli (1837-1908), médecin social autrichien

 Mara Schrötter-Malliczky (également Mara von Malliczky ; 1893- ??), artiste commerciale et illustratrice austro-hongroise

 Marcel Schrötter (* 1993), pilote de moto allemand

 Max Schrötter (1859-1937), lieutenant général allemand

  (1895-1974), éleveur de Trakehner, homonyme de la médaille Freiherr-von-Schrötter du Trakehner Verband

  (1820-1881), général de division prussien

  (* 1981), joueur de football allemand

  (1837-1918), fonctionnaire et homme politique allemand

 Wilhelm von Schrötter (1810-1876), juriste et homme politique allemand

Voir aussi 

 , Enquête sur la Prusse orientale et la Prusse occidentale.